La LEN Champions League 2000-2001 è stata la trentottesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club.

Si sono qualificate per la fase finale otto team, che hanno disputato un turno a gironi seguito dalla Final four.

Nella piscina di casa, i croati dello Jug Dubrovnik hanno vinto la coppa per la prima volta, battendo in finale i campioni di Grecia dell'Olympiakos.

Quarti di finale

Gironi

Gruppo Blu

Gruppo Rosso

Final Four

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Maro Balić, Tihomil Vranješ, Đani Pecotić, Igor Računica, Ognjen Kržić, Mile Smodlaka, Dragan Medan, Ivo Ivaniš, Alen Bošković, Andrej Vladimirovič Belofastov, Pero Jovica, Elvis Fatović, Frano Karač, Goran Volarević, Sutic.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)

Sport acquatici nel 2000
Sport acquatici nel 2001
Edizioni della LEN Champions League